Сраже́ние под У́манью произошло в конце июля — начале августа 1941 года, в ходе наступления группы армий «Юг» вермахта на территории СССР. Привело к окружению (так называемый «Уманский котёл») и последующей гибели войск 6-й и 12-й армий Юго-Западного фронта и отдельных частей Южного фронта Красной армии.

Предшествующие события 
В первые недели операции «Барбаросса» группа армий «Юг», продвигаясь на восток, заняла города: Львов (30 июня), Тернополь и Житомир (10 июля). В ходе сражения под Луцком — Ровно — Бродами были разбиты части 4-го, 8-го и 15-го, а также 9-го, 19-го и 22-го механизированных корпусов Красной Армии, из состава Юго-Западного фронта. К 29 июня сражение было завершено и германские войска продолжили наступление.

10 июля Ставка ВГК передала общее командование частями Красной Армии, действовавшими на Юго-Западном направлении, маршалу Будённому. Его задачей была координация действий двух Юго-Западного и Южного фронтов.

Действия сторон

Несостоявшееся окружение под Винницей 
С 16 июля 48-й мотокорпус вермахта, отразив контратаки «Бердичевской группы» Александра Соколова, возобновил наступление. 16-я танковая дивизия сломила сопротивление советских войск и овладела городом Казатин (~25 км от Бердичева). 

11-я танковая дивизия, наступавшая левее, оказалась в промежутке между 6-й и 26-й армиями, и в первый же день совершила глубокий прорыв на 70 км к юго-востоку. К 18 июля дивизия продвинулась ещё на 50 км, форсировала реку Рось и овладела населенным пунктом Ставище. 

16-я танковая дивизия, отбивая контратаки войск 6-й армии (37-й стрелковый корпус и группа Соколова), продвигалась медленнее, но к 17 июля её передовые подразделения овладели станцией Рось (~65 км от Бердичева). 

На следующий день станция была очищена от немецких войск - контратакой сводного батальона 16-го мехкорпуса при поддержке 3-й противотанковой бригады. Однако основной удар корпуса закончился неудачей, советская 15-я тд потеряла 90% танкового парка.

В это же время немцы, прорвав фронт 12-й армии на рубеже Летичев-Бар, силами 17-й армии попытались окружить и уничтожить войска 12-й армии Понеделина у Винницы. 

Уже 17 июля с юга к Виннице подошли части 1-й горнопехотной дивизии 49-го горного армейского корпуса и взяли под обстрел переправы через Южный Буг. В это же время 4-я горнопехотная дивизия с запада осуществляла фронтальный натиск на отходившие части, а 24-я пд должна была ударом с севера завершить окружение. После этого оставалось лишь уничтожить прижатые к реке войска, которые оценивались немцами в 50 тыс. человек. 

Однако части РККА перегруппировались и нанесли контрудар силами 45-й тд и 99-й сд. Кроме того, в полосу 12-й армии успели перебросить свежую 60-ю горнострелковую дивизию с Южного фронта. Благодаря этому войска 12-й армии избежали окружения, до 20 июля сдерживали атаки на Винницу и к утру 21 июля в основном завершили переправу через Южный Буг.

Отход производился согласно Директиве Ставки ВГК № 00411. Ещё в ночь на 18 июля главком Юго-Западного направления Буденный в своем донесении точно охарактеризовал складывающуюся обстановку: противник окончательно прорвал фронт 12-й армии, разделил её и создал угрозу тылу 6-й армии; в свою очередь, разрыв 6-й армии с соседом справа у г. Белая Церковь (26-й армией) составляет 90 км и «постепенно заполняется противником». Общий вывод был следующим:1. Восстановить положение, бывшее до начала основного прорыва, с наличными силами фронта не представляется возможным.2. Дальнейшее сопротивление 6 и 12 армий на занимаемых рубежах может повлечь в ближайшие 1-2 дня к их окружению и уничтожению по частям. Изложенная обстановка вынуждает меня просить Ставку разрешить командующему Юго-Западным фронтом произвести отвод 6 и 12 армий на фронт Белая Церковь, Тетиев, Китай-Город. В соответствии с этим правый фланг Южного фронта отвести на рубеж (иск.) Китай-Город, Тростянец, Каменка

В 16-00 18 июля Ставка согласовала отступление, указав промежуточные рубежи. Отход должен был быть произведен в течение трех ночей с 19 по 21 июля, под прикрытием арьергардов и авиации, с темпом 30-40 км в сутки. 

Противнику удалось 18 июля перехватить приказ штаба 26-й армии и подготовиться к отражению этого удара.

Несостоявшееся окружение западнее Умани 
В директиве ОКВ № 33 от 18 июля было указано:Важнейшая задача — концентрическим наступлением западнее Днепра уничтожить 12-ю и 6-ю армии противника, не допуская их отхода за реку. Но начальник генерального штаба Гальдер уже сомневался, что для этого достаточно будет нанести удар в направлении Умани. По его мнению (поддержанному командованием группы армий «Юг») 1-я танковая группа должна была наступать на юго-восток в направлении Кривого Рога, направив на Умань лишь часть сил правого фланга. 

Вечером 21 июля войска 6-й и 12-й армий нанесли в районе Оратова-Животова удар по растянутой 16-й танковой дивизии немцев. Другие подразделения 1-й танковой группы были скованы активными действиями советских войск и не сумели создать плотного заслона на пути отхода двух армий. Немецкие данные подтверждают успех ночного наступления: Благодаря превосходству сил им [войскам 6-й армии] удалось осуществить прорыв на 15 км в ширину, обороняющиеся были разбиты и разбросаны, штаб отступил, остатки без руководства не представляли, где находились собственные позиции, куда им следует прорываться. […] 16 разведывательный батальон и 16 мотоциклетный полк были заново сформированы в Бреслау

Образование «котла» 
К 25 июля на северном фасе потенциального «котла» ситуация стабилизировалась. Ни та, ни другая сторона, не могли добиться значительного продвижения вперед. Однако с запада постепенно подтягивались пехотные дивизии вермахта. Они сменяли подвижные части, которые, благодаря незакрытому разрыву с 26-й армией, получали возможность сместить направление удара восточнее. 

На 25 июля наметили смену 16-й мд вермахта 68-й пехотной дивизией. В свою очередь, 16 мд должна была высвободить 16-ю танковую дивизию 48-го мотокорпуса, задачей которой было перегруппироваться, нанести удар в направлении Умани и перерезать, наконец, пути отхода группы Понеделина. Однако активные действия советских частей сорвали планомерную перегруппировку.

Однако в полосе 49-го горного корпуса вермахта, осуществлявшего фронтальный нажим на войска 12-й армии, произошли события, имевшие катастрофические последствия. Командование ввело в бой свежую 125-ю пехотную дивизию, которая в кровопролитном бою выбила  из город Гайсин советские части: преимущественно соединения 18-го мехкорпуса 18-й армии, который после поражения был расчленен на части, не смог восстановить положение и после боев 26-27 июля фактически перестал существовать как полноценная боевая единица. 

После занятия Гайсина 125-я дивизия продолжила наступать в направлении Ивангород—Умань, но встретила ожесточенное сопротивление и продвигалась медленно, с трудом отражая контратаки. В бою за Краснополку 28 июля 421-й полк дивизии потерял 115 человек убитыми и 235 ранеными.

25-27 июля управление советскими войсками в районе Умани оказалось дезорганизовано. В связи с тем, что разрыв фронта с 26-й армией закрыть не удавалось, 6-я и 12-я армия оказались оторваны от основных сил фронта. 25 июля военный совет Юго-Западного фронта выступил с инициативой передать 6-ю и 12-ю армии в состав Южного фронта. Это должно было облегчить снабжение и управление, а также обеспечить более плотную связь армий с правым крылом Южного фронта. Данное предложение было сочтено обоснованным, и с 20-00 25 июля, согласно Директиве Ставки ВГК № 00509, 6-я и 12-я армии передавались в состав Южного фронта и должны были отступить на рубеж Звенигородка—Тальное—Христиновка.

Однако при этом с командования Юго-Западным фронтом не снималась ответственность за судьбу армий, левое крыло 26-й армии должно было ударом на Жашков, Тальное обеспечить связь между двумя фронтами. После отвода 6-й и 12-й армий 18-я армия должна была занять рубеж Христиновка—Кодыма—Рашков, (причем два последних пункта уже были захвачены немцами). 

Приказ командующего Южным фронтом предписывал вывести из боя 12-ю армию и занять оборону фронтом на север по линии «ст. Звенигородка, Соколовочка, (иск.) ст. Поташ, Зеленков, Павловка», а также подготовить отсечную позицию на восточном берегу реки Синюха. 6-я армия должны была оборонять рубеж « Поташ, Добра, Христиновка, Умань». 

Разграничительной линией слева устанавливались населенные пункты «Китай-Город, Ивангород, Краснополье, Ново-Украинка». Также предписывалось вывести из боя в резерв фронта 2-й механизированный корпус и сосредоточить его в районе Новоархангельск, Подвысокое, Тишковка. 

Командование Южного фронта получило достоверные сведения о состоянии армий только во второй половине дня 27 июля, на протяжении почти трех суток войсками 6-й и 12-й армий фактически никто не руководил. 

Дело усугублялось тем, что 6-я и 12-я армии в результате передачи в состав Южного фронта оказались лишены авиационной поддержки: прикрывавшие их ранее 44-я и 64-я авиадивизии остались в составе Юго-Западного фронта и с 30 июля даже формально вышли из подчинения Музыченко, переключившись на поддержку 26-й армии. В свою очередь, новых авиасоединений взамен убывших передано не было, а авиация Южного фронта оказывала помощь лишь эпизодически, преимущественно на стыке с 18-й армией.

29 июля 1-я горнопехотная дивизия заняла село Ладыжинка (около 20 км на юг от Умани), перерезав шоссе Умань-Одесса. Командир дивизии Ланц предлагал продолжить наступление до Новоархангельска, что позволяло завершить окружение группы Понеделина, но командование 49-го корпуса не решилось на такой шаг. Дивизия остановилась, подтягивая отставшие части и отражая атаки советских войск с юга (18-я армия). 125-я пд 29 июля возобновила наступление и добилась крупного успеха, овладев Ивангород и станцией Христиновка (~20 км северо-западнее Умань). 

Действовавшая левее 295-я пд поспешно выдвигалась в направлении Христиновки на помощь 125-й дивизии. 4-я горнопехотная дивизия выдвигалась между 125-й пехотной и 1-й горнопехотной дивизиями, её задачей на 30 июля было продвинуться от Теплика до Россоши и далее на Умань. Советское командование не отреагировало своевременно на захват ст. Христиновка.

Лишь 29 июля начали отводить 2-й мехкорпус с фронта немецкого 48-го мотокорпуса немцев. Командование Южного фронта требовало вывести корпус в резерв ещё 25 июля, затем 28 июля повторило приказ, изменив место дислокации. Теперь корпус должен был сосредоточиться не в районе Новоархангельска, а южнее Умани, в районе Островец — Ладыжинка — Краснополье (там с 29 июля действовали горные егеря).

Однако корпус был задействован в отражении немецких атак и медлил с отходом, поскольку измученные подразделения 6-й и 12-й армий, также вовлеченные в бои, не успевали надежно занять новые позиции. Отход корпуса 29 июля нарушил целостность советской обороны севернее Умани. При этом корпус не получил задачи атаковать противника (1-ю горнопехотную дивизию) южнее Умани и, по сути, бездействовал. Смена дислокации корпуса позволила подразделениям немецкой 1-й тг двигаться на Новоархангельск.

Немецкое командование также принимало неудачные решения, одним из них стал поворот 1-й горнопехотной дивизии на юг. Вместо того, чтобы продолжать движение в направлении села Подвысокое (что позволяло по кратчайшему маршруту соединиться с 48-м (мот.) корпусом, двигавшимся к Новоархангельску), дивизия получила задачу наступать на Голованевск. Её место должна была занять 4-я горнопехотная дивизия, но её выдвижение запаздывало.

По итогам боев 1-го августа руководство 6-й и 12-й армий пришло к выводу, что прорыв в северо-восточном и восточном направлениях невозможен. В 00-20 2 августа генерал Музыченко запросил у командования Южного фронта разрешение на самостоятельный прорыв в юго-восточном направлении через Терновку—Покотилово, поскольку «промедление истощит армию и приведет к катастрофе». Не дожидаясь ответа он стал стягивать войска армии в район предлагаемого прорыва. 

Командарм-12 Понеделин, в свою очередь, использовал разрыв в позициях немцев для обхода укрепившихся в Новоархангельске частей «Лейбштандарта». Ударом 211-й воздушно-десантной бригады Терновка была очищена от передовых подразделений противника. Благодаря этому удобному плацдарму через реку Синюха переправились части 10-й дивизии НКВД и 49-й танковой дивизии. Кроме того, в течение 2-3 августа через Терновку удалось выйти части тылов окруженных армий.

Однако командование Южного фронта расценило донесение Музыченко как паническое и не санкционировало общий прорыв в этом направлении, повторив приказ прорываться на восток, где в это время уже сосредотачивались основные силы немецких 48-го и 14-го мотокорпусов. Все атаки в этом направлении были отбиты, хотя в ряде случаев с большим трудом. Так, один из батальонов 16-й мд за день потерял 61 человека убитыми и 42 ранеными.

4-я горнопехотная дивизия, не сумев прорвать оборону 189-й сд и 21-го кавполка НКВД на реке Ятрань, начала переброску в южном направлении, чтобы укрепить позиции 1-й горнопехотной дивизии на направлении вероятного прорыва.

Бои в окружении и попытки прорыва 
В окружении восточнее Умани оказались следующие соединения (данные на 30 июля — 1 августа 1941 года):

12 армия:
 8-й стрелковый корпус (72-я и 192-я горнострелковые дивизии)
 13-й стрелковый корпус (10-я дивизия НКВД, 99-я стрелковая дивизия, 60-я горнострелковая дивизия)
 24-й механизированный корпус (почти без танков, остатки 45-й и 49-й танковых дивизий, 216-я моторизованная дивизия, 58-я горнострелковая дивизия)
 44-я горнострелковая дивизия (резерв командующего).
6-я армия:
 49-й стрелковый корпус (140-я и 190-я стрелковые дивизии)
 37-й стрелковый корпус (80-я и 139-я стрелковые дивизии)
 16-й механизированный корпус (остатки 39-й танковой и 240-й моторизованной дивизий, всего 1 Т-28, 29 Т-26 и БТ, 26 бронемашин; 15-я танковая дивизия выведена на переформирование, подчинены отряды из 141-й и 173-й стрелковых дивизий)
 189-я и 197-я стрелковые дивизии, 211-я воздушно-десантная бригада (резерв командующего)
 3-я артиллерийская бригада противотанковой обороны
2-й механизированный корпус:
 11-я танковая дивизия (1 КВ, 18 Т-34, 15 БТ, 5 Т-26, 43 бронемашины, 22 орудия калибром 76,2 мм и выше)
 16-я танковая дивизия (9 БТ, 26 Т-26, 2 огнеметных, 48 бронемашин, 49 орудий калибром 76,2 мм и выше)
 15-я моторизованная дивизия (60 БТ, 27 плавающих Т-37, 42 бронемашины, 36 орудий калибром 76,2 мм и выше)

Площадь малого кольца окружения восточнее Умани первоначально составляла 40 на 40 км. Общая численность окруженных по различным оценкам составляла до 127 тысяч человек, из них «активных штыков» около 35-40 тысяч.

 

При этом командование Южного фронта дало совершенно уничижительную характеристику свои подчиненным:

Группа Понеделина продолжает оставаться в прежнем положении, причем совершенно непонятна медлительность в выполнении неоднократного приказа о выводе его частей на р. Синюха… От Понеделина получена радиограмма панического содержания, что организованный выход из боя без уничтожения своей материальной части или без немедленной помощи извне якобы невозможен. Эта оценка положения Понеделиным неверна, и сплошного фронта нет. Имеются промежутки до 10 и более километров. Топтание на месте Понеделина другим иначе объяснено быть не может, как только растерянностью, нераспорядительностью, неэнергичностью.

В Ставке в это время уже больше думали о создании нового оборонительного рубежа, чем о судьбе окруженных армий, хотя командование Юго-Западного направления ещё требовало организовать удар на Умань и Звенигородку. По этому поводу И. В. Сталин сказал генералу Кирпоносу:«Считаю директиву Буденного своевременной и полезной для общего дела. Однако главное — выработка предложений по новой линии обороны».На 5 августа командованием 6-й и 12-й армий было намечено новое наступление. В этот раз основной удар наносился в южном направлении (хотя 8-му стрелковому корпусу ставилась задача отбить Терновку и подвигаться на юго-восток). Общим направлением указывалось Первомайск, где предполагалось соединиться с 18-й армией, которая ещё 3 августа была выбита из города.

 

Весь день шел ожесточенный встречный бой, обе стороны не добились своих целей, но части 49-го (горного) корпуса полностью удержали свои позиции, продвинулись вперед и даже вышли на ближние подступы к селу Подвысокое, атаковав уже непосредственно штаб группы Понеделина. В отражении атаки приняли участие работники штаба, при этом погиб начальник 1-го отделения оперотдела 6-й армии полковник Б. К. Андреенко.

К 5 августа территория, ещё удерживаемая окруженными, составляла всего 10 на 10 км, она полностью простреливалась противником, отсутствовали запасы горючего, боеприпасов и продовольствия. Единственным выходом был немедленный прорыв из окружения.

И в ночь с 5 на 6 августа была предпринята наиболее решительная попытка. Основной удар наносили подразделения 6-й армии, а также единственное боеспособное соединение 12-й армии - 8-й стрелковый корпус. Были сформированы транспортные колонны, артподготовка не производилась. 

Достигнув оборонительных позиций противника, бойцы спешивались, прорывали оборону, вновь грузились на машины и продолжали двигаться вперед. Генерал Музыченко с частью штаба двигался на танках в «колонне особого назначения», которая после прорыва первой полосы обороны должна была самостоятельно двигаться на соединение с 18-й армией. Критической ошибкой стала недооценка ширины обороны противника, которую необходимо было преодолеть. 

По мнению командира 16-го мехкорпуса комдива Соколова она составляла 5-10 км, командование 6-й армии считало, что им противостоит только 4-я горнопехотная дивизия, а севернее Первомайска уже находятся советские войска. Командование Южного фронта не поставило своих подчиненных в известность о том, что город уже давно потерян.

Последствия

Потери 

В плен попали:

Командующие армиями
 командующий 6-й армией генерал-лейтенант И. Н. Музыченко
 командующий 12-й армией генерал-майор П. Г. Понеделин
Командующие корпусами
 командир 49-го стрелкового корпуса генерал-майор С. Я. Огурцов (и его предшественник генерал-майор И. А. Корнилов)
 командир 13-го стрелкового корпуса генерал-майор Н. К. Кириллов
 командир 8-го стрелкового корпуса генерал-майор М. Г. Снегов
 командир 16-го механизированного корпуса комдив А. Д. Соколов (тяжело ранен, скончался 12 августа)
Командующие дивизиями
 командир 44-й танковой дивизии полковник В. П. Крымов (тяжело ранен, вскоре скончался)
 командир 44-й Киевской краснознамённой горнострелковой дивизии им. Щорса генерал-майор С. А. Ткаченко
 командир 58-й горнострелковой дивизии генерал-майор Н. И. Прошкин
 командир 72-й горнострелковой дивизии генерал-майор П. И. Абрамидзе
 командир 80-й Краснознамённой Донецкой стрелковой дивизии генерал-майор В. И. Прохоров
 командир 139-й стрелковой дивизии полковник Н. Л. Логинов
 командир 141-й стрелковой дивизии генерал-майор Я. И. Тонконогов
 командир 213-й моторизованной дивизии полковник В. М. Осьминский (тяжело ранен)
Прочие (неполный список)
 начальник штаба 192-й горно-стрелковой дивизии, подполковник В. И. Свечников
 командир 15-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона 15 танковой дивизии, майор А. Т. Морозов (плен с 18.8.41 по 3.5.45)

Погибли:

Командующие корпусами
 командир 24-го механизированного корпуса генерал-майор В. И. Чистяков
 командир 37-го стрелкового корпуса комбриг С. П. Зыбин
Командующие дивизиями
 командир 8-й танковой дивизии (на момент гибели — командир «группы Фотченкова») полковник П. С. Фотченков
 командир 49-й танковой дивизии полковник К. Ф. Швецов
 командир 16-й танковой дивизии полковник М. И. Мындро
 командир 15-й моторизованной дивизии генерал-майор Н. Н. Белов
 командир 216-й моторизованной дивизии полковник А. С. Саркисян
 командир 173-й стрелковой дивизии генерал-майор С. В. Верзин
 командир 197-й стрелковой дивизии полковник С. Д. Губин
 командир 60-й горнострелковой дивизии полковник Б. А. Сорокин
Из командиров корпусов вышел из окружения лишь генерал-лейтенант Ю. В. Новосельский (2-й мк).

, полковник Л. Г. Басанец (140-я сд, ушел в партизаны, перешел линию фронта в январе 1943 г.) 

Советских военнопленных поместили в созданный на территории глиняного карьера кирпичного завода около города Умань концлагерь, неофициально названный «» (на фото). В нём из-за плохих условий содержания многие погибли. В местах боёв и в лагере немцы и пособники расстреливали военнопленных евреев, комиссаров, «политбойцов», раненых и ослабевших.

Примечания

Литература 
 на русском языке
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Тюленев И. В. На Южном фронте. // Военно-исторический журнал. — 1960. — № 3. — С.27-42.
 
 на других языках

Ссылки 
 Доклад генерал-майора ИОВЛЕВА С. И. в Военно-научном обществе Киевского военного округа, Киев, 1966 г. «БОИ 6-й и 12-й АРМИЙ В ОКРУЖЕНИИ В РАЙОНЕ УМАНЬ.(Июль — август 1941г)»
 44-я Киевская Краснознаменная горно-стрелковая дивизия
 141 стрелковая дивизия первого формирования

Документы 
 Журнал боевых действий штаба 11 тд (15.06.1941-06.03.1942 г.) в электронном банке документов «Память народа», Архив ЦАМО, Фонд 3068, Опись 1, Дело 5

См. также 
 Битва за Дубно-Луцк-Броды (1941)
 Киевская стратегическая оборонительная операция

Умань
Сражение под Уманью
Умань
Умань
Умань
Умань
Июль 1941 года
Август 1941 года
Конфликты 1941 года